Медісон (округ, Алабама)
Медісон (округ, Арканзас)
Медісон (округ, Флорида)
Медісон (округ, Джорджія)
Медісон (округ, Айдахо)
Медісон (округ, Іллінойс)
Медісон (округ, Індіана)
Медісон (округ, Айова)
Медісон (округ, Кентуккі)
Медісон (округ, Луїзіана)
Медісон (округ, Міссісіпі)
Медісон (округ, Міссурі)
Медісон (округ, Монтана)
Медісон (округ, Небраска)
Медісон (округ, Нью-Йорк)
Медісон (округ, Північна Кароліна)
Медісон (округ, Огайо)
Медісон (округ, Теннессі)
Медісон (округ, Техас)
Медісон (округ, Вірджинія)